

Musica 
 One drop – stile di batteria usato nel reggae
 One Drop – singolo dei KAT-TUN del 2009
 One Drop – singolo dei Public Image Ltd. del 2012
 One Drop – singolo di Plumb del 2013
 One Drop – traccia dell'album Survival di Bob Marley & The Wailers del 1979

Organizzazioni 
 One Drop – organizzazione no-profit internazionale